Félix de Azúa puede referirse a:

Félix de Azúa Gasque (1844-1873), arquitecto español.
Félix de Azúa de Pastors (Barcelona, 1874 - 1939), arquitecto español, hijo del anterior.  
Félix de Azúa Gruart (Barcelona, 1916 - 1985), arquitecto español, hijo del anterior.
Félix de Azúa Comella (Barcelona, 1944), escritor español.